Ложно обвинённый — название фильма.

 Ложно обвинённый (1905) — немой черно-белый фильм Сесиля Хепуорта.
 Ложно обвинённый (фильм, 1947) — фильм с участием Дженис Картер.
 Без вины виноватый — комедия с Лесли Нильсеном